Aldo Dall'Aglio (1919-1945) – insegnante e partigiano italiano
Alfredo Dall'Aglio (1916-1952) – calciatore italiano, di ruolo difensore
Gianni Dall'Aglio (1945) – batterista e percussionista italiano
Gigi Dall'Aglio (1943) – regista teatrale e drammaturgo italiano
Mario Dall'Aglio (1927-2016) – pittore, scultore e giornalista italiano